Kaku (Rõuge), een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge
 Kaku (Võru), een dorp in de Estlandse gemeente Võru vald
 Käku, een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa